Timeless (Sergio Mendes), een album van Sergio Mendes uit 2006
 Timeless (The Watch), een album van The Watch uit 2011
 Timeless (motorfiets), een Amerikaans merk van motorfietsen
 Timeless (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 Timeless (single), een single van Ron van den Beuken uit 2003
 Timeless Records, een Nederlands platenlabel voor jazz.
 Timeless (John Abercrombie)